El término cosmopolitan puede tener varios significados:

 Revista Cosmopolitan, revista femenina líder de ventas de periodicidad mensual.
 Cosmopolitan Televisión, canal temático dedicado a la mujer y que se emite en plataformas de pago.
 Cosmopolitan Televisión, canal de televisión latinoamericana.
 Cóctel Cosmopolitan, bebida popularizada por la cantante Madonna y más tarde por la serie de televisión Sexo en Nueva York.